Hypatia bezeichnet:

 Hypatia (um 355–415 oder 416), eine antike Philosophin
 Hypatia (Mondkrater), benannt nach der Philosophin
 (238) Hypatia, ein Asteroid
 Hypatia (Exoplanet), ein Exoplanet
 Hypatia (Gattung), eine Schmetterlingsgattung in der Familie der Bärenspinner
 Hypatia (Zeitschrift), eine 1986 gegründete Fachzeitschrift für Feministische Philosophie
 Hypatia (Roman), historischer Roman des englischen Schriftstellers Charles Kingsley (1852)